Рогуля:
 Рогуля — предмет, имеющий разветвление в виде рогов (рожек), как рогатка. 
 Рогуля — вид порока древесины.

Фамилия 
 Рогуля, Алексей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 6806; 3 декабря 1842.
 Рогуля, Василий Тимофеевич (1879—1955) — белорусский политический и общественный деятель, публицист.
 Рогуля, Борис Дмитриевич (1920—2005) — белорусский государственный и военный деятель, член Рады Белорусской Народной Республики.
 Рогуля, Григорий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 5406; 6 декабря 1836.
 Рогуля, Евгений Петрович (1854—?) — контр-адмирал, градоначальник Севастополя (1905—1906).
 Рогуля, Пётр — украинский иконописец и портретист XVIII века.

Топоним 
 Рогуля — деревня, Пошехонский район, Ярославская область